Мусхелов — фамилия:

 Мусхелов, Дмитрий Иванович — Георгиевский кавалер; полковник; 26 декабря 1877.
 Мусхелов, Ефрем Соломонович — Георгиевский кавалер; полковник; 13 февраля 1905.